Венгрия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) в девятнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 25 спортсменов (14 мужчин, 11 женщин), которые выступили в соревнованиях по конькобежному спорту, биатлону, шорт-треку, бобслею, лыжным гонкам, горнолыжному спорту и фигурному катанию.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

2002
Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года